Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975 se dispute à Hambourg du 19 au .

Renáta Tomanová remporte le simple dames. En finale, elle bat Kazuko Sawamatsu, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Dianne Fromholtz et Renáta Tomanová.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Allemagne